Bercht. kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich von Berchtold (1781–1876)
 Bedřich Všemír von Berchtold (1781–1876)
 Bedřich Wssemjr von Berchtold (1781–1876)

Alla 3 ovanstående tolkningar avser samma person.

Robotskapade auktorsförkortningar